Грин, Питер (род. 1965) — американский актёр.
 Грин, Питер (настоящее имя Питер Аллен Гринбаум; 1946—2020) — британский блюз-роковый гитарист.
 Грин, Питер (:en:Peter Green (referee)) (род. 1978) — австралийский футбольный судья.
 Грин, Питер Моррис (род. 1924) — британский литератор, эллинист. Профессор-эмерит.
 Грин, Питер Шоу (1920—2009) — британский ботаник.